«Слова… Осколки» — второй студийный альбом российской рок-группы «Год Змеи», вышедший в 2006 году.

Об альбоме 
В декабре 2003 года группа выпустил макси-сингл «Секс и рок-н-ролл». Пять песен из этого релиза вошли также в новый альбом. Презентация альбома «Слова… Осколки» состоялась 7 апреля 2006 года в Молодёжном театре Уфы.

«Давно была идея написать песню о том, что на нас наступают пингвины. Тем более, насмотрелся на Новый год всех этих „голубых огоньков“. Одни и те же лица везде, все эти Леонтьевы, Валерии — ну не пингвины разве?»

Музыкальный критик Алексей Мажаев в своей рецензии для журнала Play положительно отозвался о музыкальной составляющей, однако раскритиковал тексты песен: «максимализм граничит в них с глупостью, а проблемность — тоже, в общем-то с глупостью».

Список композиций

Участники записи 
 Алексей Марковников — вокал, гитара
 Денис Лаптев — бас-гитара
 Сергей Печищев — ударные
 Булат Аминов — лидер-гитара
 Андрей Арямнов — звукорежиссёр

Примечания

Ссылки 
 Слова… Осколки на официальном сайте группы «Год Змеи»
 
 МедиаКорСеть. Рецензия на альбом «Слова… Осколки» 

Альбомы группы «Год Змеи»